Спорт в Чувашии представлен достижениями спортсменов мирового класса. В Чувашии имеются множество спортивных школ.

Спортсмены мирового класса 
Перечисляются мастера спорта СССР международного класса; только спортсмены олимпийских (а также иных значимых) видов спорта, завоевавшим призовые места на Олимпийских играх; чемпионы/победители соревнований мирового масштаба высшего уровня; многократные победители соревнований мирового масштаба; рекордсмены мира.

 Андреев, Виктор Андреевич — советский тяжелоатлет; рекордсмен мира;
 Андреев, Владимир Васильевич — российский легкоатлет; бронзовый призёр летних Олимпийских игр;
 Архипова, Татьяна Валерьевна — российская легкоатлетка; бронзовый призёр Олимпийских игр;
 Вайгина-Ефремова, Лилия Николаевна — украинская биатлонистка, бронзовый призёр Зимних Олимпийских игр; родилась в Чебоксарах;
 Вейенберг, Надежда — российская и нидерландская спортсменка; победительница марафонов; родилась в Канаше;
 Воронков, Владимир Петрович — советский лыжник; чемпион зимних Олимпийских игр;
 Григорьева, Лидия Николаевна — российская легкоатлетка; победительница марафонов в Париже, Чикаго, Лос-Анжелесе и Бостоне;
 Деверинская, Александра Тимофеевна — советская легкоатлетка; чемпионка и рекордсменка мира по спортивной ходьбе;
 Демьянская, Виктория Михайловна — советская баскетболистка; чемпионка мира; училась и живёт в Чебоксарах;
 Древин, Дмитрий Николаевич — российский гимнаст; бронзовый призёр летних Олимпийских игр;
 Егорова, Валентина Михайловна — российская легкоатлетка; чемпионка и серебряный призёр Олимпийских игр;
 Егорова, Ольга Николаевна — российская легкоатлетка; чемпионка мира; родилась в Новочебоксарске;
 Иванова, Алина Петровна — российская легкоатлетка; чемпионка мира по спортивной ходьбе;
 Иванова, Олимпиада Владимировна — российская легкоатлетка; серебряный призёр Олимпийских игр;
 Игнатьев, Ардалион Васильевич — советский легкоатлет, бронзовый призёр летних Олимпийских игр;
 Игнашевич, Сергей Николаевич — российский футболист; бронзовый призёр Чемпионата Европы по футболу; обладатель кубка УЕФА; кавалер Ордена Дружбы;
 Казаков, Сергей Николаевич — российский боксёр; бронзовый призёр Олимпийских игр;
 Калентьева, Ирина Николаевна — российская спортсменка-велосипедистка; бронзовый призёр летних Олимпийских игр;
 Кедяров, Александр Петрович — советский стрелок; серебряный призёр летних Олимпийских игр;
 Колесников, Николай Алексеевич — советский тяжелоатлет; чемпион Олимпийских игр;
 Колесникова, Анастасия Николаевна — российская гимнастка; серебряный призёр летних Олимпийских игр;
 Константинов, Виталий Викторович — советский борец классического стиля; чемпион Олимпийских игр;
 Костина, Майя Петровна — советская парашютистка, пятикратная чемпионка мира;
 Корнилаев, Сергей Григорьевич — советский борец вольного стиля; бронзовый призёр Олимпийских игр;
 Леонтьев, Юрий Кириллович — советский спортсмен (стрельба из лука); рекордсмен мира; бронзовый призёр чемпионата мира; родился в Чебоксарах;
 Львов, Валерий Константинович — советский боксёр, чемпион мира; родился в Чебоксарах;
 Николаева, Елена Николаевна — российская легкоатлетка; чемпионка и серебряный призёр Олимпийских игр;
 Смирнов, Владимир Леонидович — шестикратный абсолютный чемпион мира по вертолётному спорту; родился в посёлке Киря;
 Смирнова, Ольга Владимировна — российская и казахстанская спортсменка; чемпионка мира по вольной борьбе; родилась в Новочебоксарске;
 Солдатова, Ирина Борисовна — советская лучница, чемпионка мира; родилась в Чебоксарах;
 Соколов, Валериан Сергеевич — советский боксёр, чемпион летних Олимпийских игр;
 Сорокина, Ольга Георгиевна — советская легкоатлетка; рекордсменка мира по спортивной ходьбе;
 Спиридонова, Дарья Сергеевна — российская гимнастка; серебряный призёр летних Олимпийских игр;
 Ундерова, Роза Георгиевна — советская легкоатлетка; рекордсменка мира по спортивной ходьбе;
 Чиркова-Лозовая, Светлана Михайловна — советская фехтовальщица, дважды чемпионка Олимпийских игр;
 Ярды, Валерий Николаевич — советский спортсмен-велосипедист, чемпион летних Олимпийских игр.

Примечания